Корнил Данилович Козло́в  (1892 г., посёлок Урульгинский станицы Кулаковская, Нерчинский округ, Забайкальская область — 05.1919, Большой Зерентуй, Нерчинско-Заводский уезд, Забайкальская область) — красный казак, красногвардеец, командир 4-го кавалерийского партизанского полка, участник Первой мировой войны и Гражданской Войны.
   
Казак станицы Кулаковской Забайкальского казачьего войска. Во время Революции и Гражданской войны: казак 3-й сотни 1-го Аргунского полка Забайкальского казачьего войска, выборный командир 3-й сотни 1-го Аргунского полка Забайкальского казачьего войска (1917—1918), член подпольной группы И. Д. Музгина.

Убит в бою у села Большой Зерентуй.

Память 
В селе Большой Зерентуй охраняется могила Козлова, его именем назван главная улица села.

Литература 
Василевский В. И. Революция и Гражданская война в Заб.: Краткий биогр. указ. — Чита, 1989.

Ссылки 
Василевский В. И. КОЗЛОВ Корнил Данилович// Энциклопедия Забайкалья
Участники Первой мировой войны (Россия)